Максимовский сельсовет:

 Максимовский сельсовет — сельское поселение в Славгородском районе Алтайского края.
 Максимовский сельсовет — сельское поселение в Октябрьском районе Амурской области.
 Максимовский сельсовет — муниципальное образование в Стерлитамакском районе Башкортостана.
 Максимовский сельсовет — муниципальное образование в Янаульском районе Башкортостана.
 Максимовский сельсовет — сельсовет в Солнцевском районе Курской области.
 Максимовский сельсовет — сельсовет в Истринском районе Московской области (упразднён в 1939 году).
 Максимовский сельсовет — сельское поселение в Пономарёвском районе Оренбургской области.
 Максимовский сельсовет — сельское поселение в Бондарском районе Тамбовской области.